Magen-Darm-Geschwüre steht für:

 Magengeschwür, lokaler Defekt der Magenschleimhaut
 Ulcus duodeni, Geschwür im Zwölffingerdarm